Соруш может означать:
 Соруш (мифология) (авестийский Сраоша) — в иранской мифологии божественный вестник;
 Соруш, Абдолкарим (род. 1945) — иранский философ.